Abu Dhabi of Aboe Dhabi kan verwijzen naar:
Abu Dhabi (emiraat), een emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten
Abu Dhabi (stad), de hoofdstad van dat emiraat
Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi, formule-1 race